Дике Трес има више значења:

 Дике Трес (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дике Трес (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику